El 16 de noviembre de 2003 se celebraron elecciones al Parlamento de Cataluña para escoger a los 135 parlamentarios de la cámara autonómica. Fueron unas elecciones importantes, que registraron una participación superior al 62 por ciento, al ser las primeras elecciones catalanas en las que no se presentaba Jordi Pujol como candidato a la Presidencia de la Generalidad de Cataluña. Pese a que su sucesor en Convergència i Unió, Artur Mas, consiguió el mayor número de escaños, que no de votos, no obtuvo la mayoría necesaria para formar gobierno, y una alianza entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds, que formaron el denominado "tripartito catalán", permitió que Pasqual Maragall, el candidato del PSC, fuese elegido Presidente de la Generalidad de Cataluña, acabando con 23 años de gobierno de Convergència i Unió. Otro de los datos destacables de estas elecciones fue el gran ascenso de Esquerra Republicana de Catalunya que, con un 16,5 por ciento de los votos, obtuvo 23 escaños y se convirtió en la tercera fuerza política del Parlamento.

Las elecciones no fueron anticipadas, y la legislatura 1999-2003 se completó en su totalidad.

Antecedentes 
En las elecciones generales del año 2000, el PP logra la mayoría absoluta, por lo que Aznar ya no necesita a CiU para legislar en el Congreso de los Diputados y su política inicia un alejamiento de los nacionalismos, que le habían apoyado en la legislatura anterior. Aznar rechaza seguir desarrollando el Estado de las autonomías, negándose a transferir más competencias. Es en ese momento cuando todas las opciones catalanistas se ponen como objetivo forzar ese avance autonómico mediante la aprobación de un nuevo estatuto de autonomía para Cataluña en la legislatura que inaugurarían estas elecciones catalanas de 2003.

Desenlace 
Celebradas pocos meses antes que las generales de 2004, en estas elecciones se produjo un notable aumento de la izquierda soberanista de ERC, la opción diametralmente opuesta a la derecha españolista del PP gobernante en España. ERC duplicó sus números consiguiendo sus mejores resultados en democracia y fue necesaria para la gobernabilidad.

Finalmente, las tres fuerzas de izquierda de la cámara se aliaron en el llamado Pacto del Tinell para acabar con 23 años seguidos de gobierno de CiU y formar por primera vez un gobierno de corte socialista y catalanista. El principal eje del pacto era la mencionada reforma del estatuto de autonomía, para la que se contaría con CiU. Igualmente estas tres fuerzas se comprometieron a no llegar a acuerdos con el PP.

Resultados

Sumario General

Provincia de Barcelona

Provincia de Tarragona

Provincia de Gerona

Provincia de Lérida

Participación 
<p>

Investidura del presidente de la Generalidad 
El 16 de diciembre de 2003, Pasqual Maragall fue investido presidente de la Generalidad de Cataluña. El resultado de la votación de investidura fue el siguiente:

Véase también 
 Elecciones al Parlamento de Cataluña.

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados globales de las elecciones del 2003
 Resultados por circunscripciones de las elecciones del 2003
 Todos los datos de las elecciones de 2003 (en catalán)

2003
Cataluña